O Varzim ganhou a zona norte, o Alcobaça ganhou a zona centro e o Marítimo ganhou a zona sul.

O Marítimo venceu o Campeonato da IIª Divisão.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul

Apuramento do Campeão

Torneio de Competência I e II Divisões 

Futebol de 1981 em Portugal